Бош — часто як  — прізвище німецького походження, часто зустрічається також в Нідерландах та Каталанії.

Особи з прізвищем Бош 
 Артур-Маріан Бош — австрійський письменник, педагог
 Євгенія Бош — українська радянська партійна і державна діячка
 Карл Бош — німецький хімік, Нобелівський лауреат
 Кріс Бош — американський баскетболіст
 Нандалал Бош — індійський художник
 Роберт Бош — німецький підприємець-промисловець
 Франсіско Бош (нар. 1982)— іспанський танцюрист балету та кіноактор
 Хуан Бош (1909–2001) — політик, письменник та голова Домініканської республіки
 Йоханнес ван ден Бош (1780–1844) — нідерландський генерал та губернатор

також як Босх
 Ієронімус Босх — нідерландський маляр-живописець

або як Бос
 Едіт Бос — нідерландська дзюдоїстка

Підприємства 
 Robert Bosch GmbH — німецька електротехнічна фірма
 BSH (Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH) — німецький концерн побутової електротехніки

Топоніми 
 Бош () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Ла-Бош (фр. La Bauche) — муніципалітет у Франції
 Бош — село в Румунії

Інші об'єкти 
 7414 Бош — астероїд головного поясу
 Міст імені Євгенії Бош